Indiana
Indiana (Pensilvânia)
Indiana (São Paulo)
Indiana (distrito)
1602 Indiana
Indiana (álbum)

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música